Маматла има више значења:

 Маматла (Сан Мартин де Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Маматла (Закуалпан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику